

Населені пункти та їхні частини
 Павлув — гміна в Стараховицькому повіті Свентокшиського воєводства
 Павлув — село в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Павлув — село в гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Павлув — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Павлув — село в гміні Болеслав Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Павлув — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Павлув — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Павлув — село в гміні Скарбімеж Бжезького повіту Опольського воєводства
 Павлув — село в гміні Петровіце-Вельке Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Павлув — село в гміні Новий Корчин Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Павлув — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Павлув — село в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Павлув — село в гміні Сосне Островського повіту Великопольського воєводства
 Павлув — частина міста Забже в Сілезькому воєводстві
 Павлув — частина села Пальовиці в гміні Червйонка-Лещини Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Павлув — частина села Конечно в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Павлув — частина села Дрошев у гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства
 Павлув — колонія в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Павлів

Примітки